Самен:

 Самен — название типа кораблей, которые начали строить при Поликрате на Самосе.

Фамилия 
 Самен, Альбер (1858—1900) — французский поэт-символист.
 Самен, Ксавье (род. 1978) — таитянский футболист, вратарь.

Населённые пункты 
 Самен — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Самен — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.